Il doppio  del Challenger Banque Nationale de Granby 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Philip Bester e Peter Polansky erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Bester ha fatto coppia Kamil Pajkowski, ma ha perso nel 1º turno contro Lester Cook e Michael Yani.

Polansky ha fatto coppia Bruno Agostinelli, ma ha perso nel 1º turno contro Pierre-Ludovic Duclos e Aleksandr Kudrjavcev.

Colin Fleming e Ken Skupski hanno battuto in finale Amir Hadad e Harel Levy 6–3, 7–6(6).

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (campioni)

 Pierre-Ludovic Duclos /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale) 
 Brian Battistone /  Dann Battistone (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Challenger Banque Nationale de Granby 2009